Wojtowe (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Wojtowe (Shuriwka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Shuriwka
 Wojtowe (Schtschastja), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Schtschastja